

Населені пункти та їхні частини
 Ліпінкі — гміна в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпінкі — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпінкі — частина міста Короново в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпінкі — частина села Місе в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Ліпінкі — частина села Долгоброди в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ліпінкі — осада в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпінкі — лісова осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки